Rok Mandl (ur. 18 lipca 1988) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana.

W reprezentacji zadebiutował 18 grudnia 2004 podczas zawodów FIS Race w Seefeld in Tirol. 17 września 2005 w Predazzo po raz pierwszy wystartował w konkursie FIS Cup. Zajął 7. miejsce. 5 stycznia 2008 zadebiutował w zawodach Zimowego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 38. miejsce w Kranju. W lutym 2008 startował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Zakopanem. Indywidualnie był 23., zaś w drużynie 6. Startował na dwóch Uniwersjadach – w 2009 w Yabuli oraz dwa lata później w Erzurum, gdzie w konkursie drużynowym wywalczył srebrny medal.

Skoki narciarskie uprawiał również jego brat, Žiga Mandl.

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2009  Yabuli – 13. miejsce (K-90), 13. miejsce (K-125)
 2011  Erzurum – 7. miejsce (K-95), 10. miejsce (K-125)
 Drużynowo
 2009  Yabuli – 6. miejsce
 2011  Erzurum –  2. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2008  Zakopane – 23. miejsce
 Drużynowo
 2008  Zakopane – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011